Toponímia:
 Red River (Mississipí) o  Red River del Sud, riu del sud dels Estats Units
 Red River del Nord, riu del centre-nord dels Estats Units i centre del Canadà
 Vall del Red River, regió al centre de l'Amèrica del nord que és drenada pel Red River del Nord
 Red River (Nou Mèxic), poble dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic 

 Miscel·lània:
 Red River Resistance o Rebel·lió del riu Red, seqüència d'esdeveniments que van portar l'any 1869 a la fundació d'un govern provisional per a l'ètnia Métis del Canadà 
 Red River (títol en català: Riu Vermell), pel·lícula de western dirigida l'any 1948 per Howard Hawks i protagonitzada per John Wayne i Montgomery Clift
 Red River Valley (títol en català: La vall del riu vermell), cançó espiritual